Cédric Chabert est un footballeur français né le   à La Voulte-sur-Rhône. 

Il a évolué comme milieu de terrain principalement à Gueugnon et Lorient.

Au total, il a disputé 18 matchs en Ligue 1 et 262 matchs en Ligue 2 ; sans oublier 17 matchs de Coupe de la Ligue, 27 matchs de coupe de France et 1 match en Coupe de l'UEFA lors de la saison 2002-2003.

Il réside désormais dans l'agglomération montpelliéraine où il fréquente notamment Luizié.

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue 2000 avec le FC Gueugnon
 Finaliste de la Coupe de la Ligue 2002 avec le FC Lorient
 Vainqueur de la Coupe de France 2002 avec FC Lorient

Liens externes 
 

Footballeur français
Joueur de l'AS Valence
Joueur de l'Amiens SC
Joueur du FC Gueugnon
Joueur du FC Lorient
Joueur du Mans FC
Naissance en décembre 1973
Naissance à La Voulte-sur-Rhône